Fischer György (1620 k.–1682) evangélikus lelkész
 Fischer György (1843–?) főgimnáziumi igazgató
 Fischer György (1909–?) gépészmérnök
 Fischer György (1914–1991) szakíró, publicista, tanár
 Fischer György (1935–2020) zongorista, karmester
 Fischer György (1956–2012) Munkácsy Mihály-díjas szobrász

Jegyzetek